Schultz è un cognome tedesco derivante dal termine Schultheis, Schultheiss o Schultheiß (in italiano "scoltetto"), e può riferirsi a:

Persone
Alain Schultz – calciatore svizzero
Armand Schultz – attore statunitense
Brenda Schultz – ex tennista olandese
Brooke Schultz – tuffatrice statunitense
Bruno Schulz – scrittore, pittore, critico letterario e insegnante di disegno polacco
Carl Schultz – regista ungherese naturalizzato australiano
Carl Heinrich Bipontinus Schultz –  botanico e medico tedesco, fratello di Friedrich Wilhelm 
Dave Schultz – lottatore statunitense
David Schultz – ex wrestler e cacciatore di taglie statunitense
Dutch Schultz – criminale statunitense
Dwight Schultz – attore statunitense
Eckhardt Schultz – ex canottiere tedesco
Ernest Schultz – calciatore francese
Ernst Schultz – atleta danese
Franz Schultz – calciatore cileno
Friedrich Wilhelm Schultz – farmacista e botanico tedesco
Howard Schultz – imprenditore statunitense
Howie Schultz – sportivo statunitense
Ingo Schultz – atleta tedesco
Johann Abraham Peter Schultz – musicista e compositore tedesco
Johannes Heinrich Schultz – psichiatra tedesco
John Schultz – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico ed ex musicista statunitense
Michael Schultz – regista e produttore cinematografico statunitense
Nina Schultz – multiplista canadese naturalizzata cinese
Pernell Schultz – calciatore guyanese
Philip Schultz – poeta statunitense
Theodore Schultz – economista statunitense
Timo Schultz – calciatore tedesco

Altro
Ghiacciaio Schultz – ghiacciaio dell'Antartide
Scala Martin-Schultz – scala cromatica
Schultz the Barber – cortometraggio
Schultz the Paperhanger – cortometraggio

Pagine correlate 
 Mark Schultz
 Nick Schultz
 Schulz
 Schulze
 Schultze
 Schult
 Shulz
 Šulc
 Scholtz